Zoltán o Zsolt son dos nombres propios masculinos de origen húngaro, cuyo significado es incierto (se ha tratado de establecer el paralelismo con el antiguo título turco de sultán), que se utilizan ampliamente en las dos versiones. Sus respectivos diminutivos son "Zoli" y "Zsolti".

Monarcas
Zolta (907–947), Gran Príncipe húngaro.

Otros personajes
 Zoltán Kodály , uno de los músicos húngaros más destacados de todos los tiempos. 
 Zoltán Ambrus, escritor y traductor húngaro.
 Zoltán von Szabó, botánico y micólogo húngaro del Siglo XX.
  Zsolt Baumgartner , piloto de Fórmula 1 húngaro. 
 Zoltán Almási, Gran Maestro Internacional de ajedrez de Hungría.
 Zoltán Czibor, futbolista húngaro.
 Zoltán Szécsi, jugador húngaro de waterpolo.
 Zoltán Nagy, futbolista húngaro.
 Zoltán Harsányi, futbolista húngaro nació en Eslovaquia.
 Zoltán Gera, futbolista húngaro.
 Zoltán Jeney, músico y compositor húngaro.

Nombres húngaros